Bojana bezeichnet:

 Bojana (Vorname), einen weiblicher Vorname
 Bojana (Sofia), einen Stadtteil von Sofia
 Bojana (Festung), eine mittelalterliche Festung in Sofia 
 Kirche von Bojana, eine Kirche in Bulgarien
 Buna, einen Abfluss des Skutarisee an der montenegrinisch-albanischen Grenze

Siehe auch:

 Bojan